Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1982 () прошёл в городе Женева (Швейцария) с 22 по 27 марта 1982 года. Турнир прошёл в 4-й раз. Швейцария приняла женский чемпионат мира в 1-й раз. В Женеве турнир прошёл в 1-й раз.

Участниками турнира стали восемь европейских женских сборных, которые принимали участие в чемпионате Европы 1981 года, а также сборные Канады и США.

Чемпионом мира стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Дании, победив в финале сборную Швеции со счётом 8:7. Третье место заняла сборная Шотландии, проигравшая сборной Дании в полуфинале (матч за 3-е место не проводился).

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная по круговой системе сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
  Проходят в тай-брейки за выход в полуфинал плей-офф.

Тай-брейки 
Поскольку на групповом этапе сборные Швеции, Шотландии, Норвегии и Канады набрали одинаковое количество побед, то между ними (для определения обладателей 2-го, 3-го и 4-го места, выходящих в полуфинал плей-офф) был проведен дополнительный розыгрыш: сначала за выход из группы со 2-го и 3-го места игрались «полуфиналы», а затем проигравшие в этих матчах играли между собой за выход из группы с 4-го места.

В результате в полуфиналы плей-офф со 2-го места вышла сборная Швеции, с 3-го — Шотландии, с 4-го места — Норвегии.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1982

1982
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 1982 году
Март 1982 года
Международные спортивные соревнования в Женеве
Чемпионаты мира в Швейцарии